Wrzosek ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Wrzosek (1875–1965), polnischer Anthropologe und Medizinhistoriker
 Dariusz Wrzosek (* 1982), polnischer Kanute
 Jan Wrzosek (1895–1939), polnischer Sportschütze